

Persone 
 Andreas Molbech Lund – giurista norvegese
 Christian Molbech – storico, critico letterario e filologo danese
 Christian Knud Frederik Molbech – traduttore, poeta e scrittore danese
 Oluf Christian Molbech – poeta danese